Okręty US Navy o nazwie USS  "Roosevelt" lub podobnej, pochodzącej od rodziny Roosevelt:
 "Roosevelt" (DDG-80) jest niszczycielem typu Arleigh Burke zwodowanym w 1999 i będącym nadal w służbie (stan na 2005). Został nazwany od zarówno prezydenta Franklina D. Roosevelta jak i od jego żony Eleanor Roosevelt.
 "Franklin D. Roosevelt" (CV-42) był lotniskowcem typu Midway, który został zwodowany w 1945 i złomowany w 1977.
 "Kermit Roosevelt" (ARG-16) był okrętem naprawczym silników okrętowych, który brał udział w II wojnie światowej. Był jedynym okrętem US Navy noszącym nazwę od Kermita Roosevelta I – drugiego syna prezydenta Teodora Roosevelt i żołnierza.

Zobacz też USS Theodore Roosevelt

Roosevelt